Pietro Baratta ist der Name folgender Personen:

* Pietro Baratta (Bildhauer) (1668–1729), italienischer Bildhauer
 Pietro Baratta (Sänger) (um 1700–nach 1741), italienischer Opernsänger (Tenor)